Folktinget kan syfta på:
 Folktinget – en finländsk organisation som ser sin uppgift att representera den finlandssvenska befolkningen i Finland, se Svenska Finlands folkting
 Folketinget – Danmarks lagstiftande församling